Příjmení Hercík nosí více významných osobností:

 Alois Hercík (* 1935) – český fotbalista, útočník
 Iva Hercíková (1935–2007) – česká spisovatelka
 Josef Hercík (1804–1862) – český hudební skladatel a houslista

Související články 
 Herčík